Joughin ist der Familienname von:
 Steve Joughin (* 1959), britischer Radrennfahrer

Sonstiges:
 Joughin-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika